Mathias Andersen kan henvise til:

 Mathias Andersen (fodboldspiller) (født 1996) – dansk fodboldspiller (spillet for Danmark U16/U17/U18, Næstved, Slagelse)
 Mathias Andersen (fodboldspiller, født 1998) (født 1998) – dansk fodboldspiller (spillet for Danmark U16, AaB og Vejgaard)
 Mathias Toftegård Andersen (født 1996) – dansk skuespiller